Митрополи́т Феодор Дзедакис (; 16 января 1933, Ираклион, Крит — 27 февраля 1996) — епископ Константинопольской православной церкви; с 1987 по 1996 годы — митрополит Ретимнийский и Авлопотамосский полуавтономной Критской православной церкви.

Биография 
Родился 16 января 1933 года в Ираклионе, на Крите.

В 1956 году окончил Богословскую школу в Афинах.

16 декабря 1956 года архиепископом Критским Евгением (Псалидакисом) был рукоположён в сан диакона. 14 сентября 1958 года митрополитом Петрским Димитрием (Бурлакисом) рукоположён в сан пресвитера.

17 февраля 1975 года состоялась его епископская хиротония и возведение в сан митрополита Ламбийско-Сивритосским и Сфакийским.

6 октября 1987 года избран митрополитом Ретимнийским и Авлопотамосским.

Скончался 27 февраля 1996 года после долгой болезни. Отпевание 28 февраля 1996 года возглавил архиепископ Критский Тимофей (Папуцакис). Похоронен в монастыре святой Ирины Рефимнийской.

Публикации 
 Κρήτης, Μητρόπολις // Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαίδεια. 1966. — Τ. 8. — Σ. 1013—1030;
 Τίτος, Μητροπολίτης Κρήτης, Κατά κόσμον Λεωνίδας Ζωγραφίδης // Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαίδεια. 1967. — Τ. 11. — Σ. 788—789
 Σύντομος ιστορία της επισκοπής Κνωσσού. Ανάτυπον // Κρητικά Χρονικά, Τ. ΚΑ', # ΙΙ, Ηράκλειον, 1969. — Σ. 333—350

Ссылки 
 Θεόδωρος Tζεδάκης

Епископы Критской православной церкви
Выпускники богословского института Афинского университета
Исследователи истории Константинопольской православной церкви